Ansars o ansar, medinencs que van ajudar a Mahoma
 Ansars, membres de la secta Ansariyya, partidaris de mahdí Muhàmmad Àhmad del Sudan